Das Coral Masters 2013 war ein Einladungsturnier im Dartsport und wurde vom 1. bis zum 3. November 2013 zum ersten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Austragungsort war das Royal Highland Showground in Edinburgh.

Der erste Sieger der Turniergeschichte wurde Phil Taylor.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 11 legs. Im Finale ein best of 19 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 160.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Qualifikation 
Für das Masters 2013 waren die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit qualifiziert.

Setzliste

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden allerdings alle Spiele durch die PDC auf pdc.tv direkt übertragen.

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Sammi Marsh und Vanessa Jay auf die Bühne begleitet.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 Turnierverlauf auf dartn.de

Einzelnachweise 

2013
Dartveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Edinburgh
Dartwettbewerb in Schottland